Armancourt (Oise)
 Armancourt (Somme)